Remington kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Remington,

USA 

 Remington (ort i USA, Ohio), Hamilton County, 
 Remington (ort i USA, Virginia), Fauquier County, 
 Remington (ort i USA, Indiana), Jasper County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar